Термін приско́рювач може стосуватись таких галузей:

Наука 
 Прискорювач заряджених частинок — пристрій для отримання високоенергетичних частинок, що використовується в ядерній фізиці та фізиці високих енергій для вивчення ядерних реакцій.
 Лінійний прискорювач
 Циклічний прискорювач
 Високовольтний прискорювач
 Прискорювач хімічної реакції.

Техніка 
 Прискорювач у ракетобудуванні — додатковий, зазвичай одноразовий, реактивний пристрій, що вмикається при старті ракети а також, часто, літака або БЛУ, для прискорення його розгону або скорочення розгону при зльоті.
 Прискорювач у автомобілебудуванні — регулювальник кількості горючої суміші, що поступає в циліндри двигуна внутрішнього згорання.

Комп'ютерні технології 
 PHP прискорювач
 Прискорювач графічний
 Прискорювач клавіатурний

Зброя 
 Електротермальний прискорювач — плазмова гармата.

Див. також 
 «Новий прискорювач» — науково-фантастичне оповідання англійського письменника Герберта Веллса.